Spojení písmen B a M může mít různé významy:

BM 
 bývalá SPZ okresu Brno-město
 SPZ chorvatského města Beli Manastir
 BM – kód ISO 3166-2 pro Bermudy
 BI-BM – kód ISO 3166-2 pro provincii Bujumbura Mairie
 BN-BM – kód ISO 3166-2 pro Brunei-Muara
 Britské muzeum

bm 
 bambarština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 běžný metr

.bm 
 .bm – internetová doména nejvyššího řádu pro Bermudy

Externí odkazy